Владимир Бодров:
 Бодров, Владимир Васильевич (род. 1958) — советский и российский футболист.
 Бодров, Владимир Григорьевич (род. 1952) — украинский экономист, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.